То́мислав Ду́ймович (; ) — хорватский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Выступал за хорватские клубы: «Сава», «Хрватски Драговоляц», «Интер-Запрешич», «Меджимурье». Провёл 4 матча за юношескую сборную Хорватии.

С 2006 года выступает в Премьер-лиге России, играл за пермский «Амкар». В Перми он вскоре стал игроком основы, составив дуэт в центре поля с Николой Дринчичем. В конце 2008 года не стал продлевать контракт с «Амкаром» и перешёл в «Локомотив».

16 августа 2010 года игрок прошёл медосмотр в «Динамо», после чего было объявлено о его переходе в стан «бело-голубых». Сумма трансфера составила 3 млн евро. Контракт был подписан на три года. В «Динамо» Дуймович не смог стать игроком основного состава. С июля 2011 года до завершения зимней части чемпионата Дуймович провел на поле лишь 7 минут. Игрок знал, что тренер «Динамо» Сергей Силкин не рассчитывает на него, и имел возможность на правах аренды вернуться в «Амкар», где начинал свою российскую карьеру. Однако в «Амкаре» Дуймович получал бы намного меньше денег, чем в «Динамо». Футболист принял решение остаться в московском клубе. 13 января 2012 года было официально объявлено, что Дуймович переходит на правах аренды на полгода в испанскую «Сарагосу». 9 июля 2012 года на правах аренды перешёл в «Мордовию», где будет выступать до мая 2013 года. После окончания сезона «Динамо» объявило, что контракт с Дуймовичем продлен не будет и он покинет клуб в качестве свободного агента.

Летом 2015 года завершил карьеру игрока.

В сборной 
2 ноября 2009 года получил первый вызов в сборную Хорватии на товарищеский матч против Лихтенштейна.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Меджимурье»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Сплит»